Извал — название населённых пунктов в России:

 Извал — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Извал — село в Шахунском районе Нижегородской области.